Дзежгонь:

 Дзежгонь — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Штумский повят.
 Дзежгонь — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Штумский повят, Поморское воеводство.

См. также 
 Стары-Дзежгонь — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Штумский повят, Поморское воеводство.